Easy Living — пятьдесят третий студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный совместно с гитаристом Джо Пассом в 1986 году на студии Pablo Records. Пластинка является последним плодом сотрудничества Фицджеральд и Пасса, до этого они уже записали три альбома: Take Love Easy (1973), Fitzgerald and Pass… Again (1976) и Speak Love (1983).

Список композиций

Избранные участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Джо Пасс — гитара.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Pablo Records